Schrannenbach ist ein Gewässername:

 Schrannenbach (Bregenzer Ache), rechter Zufluss der Bregenzer Ache bei Schoppernau, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Schrannenbach (Ilm), rechter Zufluss der Ilm (zur Abens) nach der Niedermühle, Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern